Донзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна
 Донзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда
 Донзак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди